Bertrand kan som auktorsförkortning betyda:

 Henri Bertrand
 Marcel C. Bertrand

Robotskapade auktorsförkortningar